Mena může být:

křestní jméno
 Mena Grabowski Trott (* 1977), americká podnikatelka
 Mena Suvari (* 1979), americká herečka

příjmení
 David Mena (* 1954), izraelský politik
 Federico Mena (* 1976), mexický programátor
 Javiera Mena (* 1983), chilská hudebnice
 Juan de Mena (1411–1456), španělský básník
 Maria Mena (* 1986), norská hudebnice
 Odlanier Mena (1926–2013), velitel chilské tajné policie

zeměpisný název
 Abú Mena, archeologická lokalita v Egyptě
 Mena (Arkansas), město v USA
 Mena (město na Ukrajině), město na Ukrajině
 Mena (řeka), řeka na Ukrajině
 Valle de Mena, obec ve Španělsku